— японская сэйю, диктор и . Работает в компании I'm enterprise. Поклонники обычно называют её Кана-сама (佳奈様), коллеги — Кана-тян (佳奈ちゃん).

Биография 
Выросла в г. Хигасиосака, преф. Осака.

По окончании школы Уэда поступила на литературный факультет женского института в Кобе (Kobe College). По окончании обучения там поступила в осакский филиал института сэйю Nichinare. Тогда же начала работать репортёром в одной из телепрограмм на канале MBS.

Её дебют в качестве сэйю состоялся в 2001 году; в том же году она впервые сыграла и в одной из главных ролей (это была роль киборга из России Ивана Уиски в аниме Cyborg 009). В то же время состоялся и её дебют в качестве певицы.

Среди озвученных ею ролей преимущественно встречаются роли молодых девочек; реже — взрослых женщин и, ещё реже, мальчиков. Есть среди её ролей также целый ряд персонажей, говорящих на кансайском диалекте; он не является для Уэды родным, но она за это время хорошо его освоила (тем более, что у неё к этому были предпосылки: её бабушка родом из Киото, она училась в институте в Кобэ и т. д.) Ещё один характерный для неё тип персонажа — девочка с двумя косичками (в Японии такую причёску называют «цуинтэ:ру», от ); Уэда и сама до 2006 года носила такую причёску, отчего была прозвана поклонниками «цуинтэ:ру сэйю» (ツインテール声優).

Из других её умений, о которых она пишет в своём профиле, можно отметить игру на муз. инструментах (ударные и пианино) и 4-й разряд по любительскому радио.

Роли

TV-аниме 

2001
 Angelic Layer (Сэто Ринго)
 Cyborg 009 (001/Иван Уиски)
 Chance: Triangle Session (Моримура Дзюн)
 Последняя Фантазия: Всемогущий (Херба)
 Great Dangaioh (школьница, девочка, Суги Рёко)

2002
 Samurai Deeper Kyo (Антэра, Сайсэй)

2003
 Dear Boys (школьница)
 Жаркое лето (Моримура Рэйка)
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (Сара)
 Shingetsutan Tsukihime (Кохаку)
 Wandaba Style (Юри Фуюдэ)

2004
 Burst Angel (Yoko)
 Дафна: Тайна сияющих вод (Хаяма Сидзука)
 Gakuen Alice (Сакура Микан)
 Kannazuki no Miko (Корона)
 Kujibiki Unbalance (Лиза Хамви)
 Maria-sama ga Miteru (Юми Фукудзава)
 Melody of Oblivion (Кю-тян)
 Ragnarok the Animation (Лиза)
 Sensei no Ojikan (Минако Томинага)
 Soreike! Zukkoke san-nin gumi (девочка-инопланетянка)
 Tactics (Эдогава Мияко)
 The Marshmallow Times (Жасмин)
 Uta Kata (Минами)

2005
 Gokujou seitokai (Куцуги Котоха)
 Futakoi Alternative (репортёр)
 He Is My Master (Анна Кураути)
 Hell Girl (Хасимото Маюми)
 Loveless (Хаватари Юико)
 Magical Girl Lyrical Nanoha A’s (Ягами Хаятэ)
 MegaMan NT Warrior (Pink Bunny)
 Pani Poni Dash! (Момосэ Куруми)
 Petopeto-san (Пэтоко)

2006
 Ballad of a Shinigami (Фудзисима Ютака)
 Chocotto Sister (Хасуки Хидэко)
 Dinobreaker (ребёнок A)
 Fate/stay night (Рин Тосака)
 Gin Tama (Ханако)
 Glass Fleet (Аймель)
 Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori (Золушка)
 Kashimashi: Girl Meets Girl (Осараги Хадзуму)
 Ryusei no Rockman (Сироганэ Луна)
 Pokemon: Battle Frontier (Луна)
 Pumpkin Scissors (Сержант Стеккин)
 Tactical Roar (Фуками Санго)
 The Backyardigans (Тася)
 Tokko (Курэха Судзука)
 Usahana Yumemiru barerina (Anzu)

2007
 Fantastic Detective Labyrinth (Миэно Хацуми, Сока)
 Gakuen Utopia Manabi Straight! (руководитель кружка)
 Gin Tama (второй сезон) (Ханако)
 Hayate the Combat Butler (Айдзава Сакуя)
 Hitohira (Тамаки Харуко)
 Kaze no Stigma (Огами Мисао)
 Kotetsushin Jeeg (Тамасиро Цубаки)
 Magical Girl Lyrical Nanoha StrikerS (Ягами Хаятэ)
 Majin Tantei Nōgami Neuro (Кацураги Яко)
 Major (третий сезон) (Накамура Михо)
 Ryusei no Rockman Tribe (Сироганэ Луна)
 Night Wizard The ANIMATION (Азель Иблис)
 Pururun! Shizuku-Chan (Итиго)
 Rental Magica (Хонами Такасэ Амблер)
 Sugarbunnies (София Чербург)
 Tengen Toppa Gurren Lagann (Кинон Бачика)
 The Galaxy Railways: Crossroads to Eternity (Frel)
 Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou: Tou (Мэри Клэр)
 Zombie-Loan (Ёимати Коёми)

2008
 Gin Tama (третий сезон) (Ханако)
 Kurenai (Лин Ченшин)
 Linebarrels of Iron (Эндо Сидзуна)
 Major (четвёртый сезон) (Накамура Михо)
 Nogizaka Haruka no Himitsu (Нанасиро Нанами)
 Sekirei (Ёми)
 Shigofumi: Letters from the Departed (Фумика)
 Sugarbunnies (София Чербург)
 Telepathy Shoujo Ran (Наха Мидори)
 Toshokan Sensou (Накадзава Мариэ)
 Tytania (Летиция)
 You’re Under Arrest: Full Throttle (девочка)

2009
 Atashin'chi (Ониси)
 Examurai Sengoku (Канаэ)
 Go Kyoudai Monogatari (Женщина)
 Hayate no Gotoku!! (Сакуя Айдзава)
 Kämpfer (Рика Уэда)
 Major (Fifth Season) (Михо Накамура)
 Maria-sama ga Miteru 4th Season (Юми Фукудзава)
 Nogizaka Haruka no Himitsu: Pure Rezza (Нанами Нанасиро, Нанао)
 -Saki- (Саки Миянага)
 Sugarbunnies: Fleur (София Чербург)
 Taishou Baseball Girls (Ноэ Кавасима)
 Tears to Tiara (Расти)
 To Aru Kagaku no Railgun (Мии Конори)
 Viper's Creed (Крис)

2010
 Hanakappa (Тэрэ-тэрэ-бодзу, Ант)
 Maid Sama! (Субару, школьница)
 Major (шестой сезон) (Михо Накамура, диктор)
 Shimazu Nariakira and I (Ёко)
 So Ra No Wo To (Юкико)
 Tegami Bachi Reverse (Селика)
 Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru (Эшли)
 Yorinuki Gin Tama san (Ханако)

2011
 Bunny Drop (Харуко Маэда)
 Fate/Zero (Рин Тосака)
 Freezing (Атия Симмонс)
 Hanakappa (ассистент дантиста)
 Hanakappa mini (Тере Тере Бозу)
 Kaitou Tenshi Twin Angel (Юрико Баракодзи)
 Kämpfer fur die Liebe (Рика Уэда)
 Tansu Warashi (Таэ)
 Yumekui Merry (Тидзуру Каванами)

2012
 Accel World (Аква Aqua Current)
 AKB0048 (Томочин)
 Anpanman (Такэноко Боя)
 Cardfight!! Vanguard (Джиллиан Чен)
 Fate/Zero 2nd Season (Рин Тосака)
 Girls und Panzer (Момо Кавасима)
 Hanakappa (Цыпленок, Акадзукин)
 Hagure Yuusha no Estetica (Тикагэ Госэн)
 Hayate no Gotoku! (Сакуя Айдзава)
 Hunter × Hunter (Неон Ностраде)
 Pocket Monsters: Best Wishes! (Фууро)
 Saki Achiga-hen Episode of Side-A (Саки Миянага)
 Sengoku Collection (Агэха)
 Thermae Romae (Ямагути)
 Total Eclipse (Кадзуса Ямасиро)
 Zoku Shimazu Nariakira and I (Ёко)

2013
 AKB0048 next stage (Томочин)
 Pokémon Smash! (Луна)
 Fate/kaleid liner Prisma Illya (Рин Тосака)

2014
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works (Рин Тосака)
 Fate/kaleid liner Prisma Illya Zwei (Рин Тосака)

2015
 Fate/kaleid liner Prisma Illya Zwei Herz (Рин Тосака)

2016
 Fate/kaleid liner Prisma Illya Drei (Рин Тосака)

2018
 Fate/Extra Last Encore (Рин Тосака)

2021
 Battle Athletes Victory ReSTART (Тамами Янагида)

 OVA 
 Aki Sora (Нами Аой / 2009)
 Carnival Phantasm (Тосака Рин / 2011)
 Cyborg 009 Conclusion God’s War (Киборг 001/Иван Виски / 2003)
 Daphne in the Brilliant Blue (Сидзука Хаяма / 2004)
 Dr. Spelunker (учительница / 2011)
 Denpa teki na Kanojo (Каори Сираиси//2009)
 Final Fantasy: Unlimited PhaSE.0 (Герба, Кана Уэда/2002)
 Hagure Yuusha no Kichiku Bigaku: Kichiku heno Toryumon Super Zero Kan (Тикагэ Госэн/2012)
 Hayate the Combat Butler — Atsu ga Natsui ze Mizugi Hen (Сакуя Айдзава/2009)
 He Is My Master Emergency Dispatch (Анна Кураути/2005)
 Hori-san to Miyamura-kun (Юки Ёсикава/2012)
 Kemono to Chat (президент школьного совета/2009)
 Kujibiki Unbalance (Лиса Хамви/2005)
 Kure-nai (Лин Ченг-Син/2010)
 Kyo no Gononi (Мэгуми Хидака/2006 — 2008)
 Linebarrels of Iron (Сидзука Эндо/2009)
 Maria-sama ga Miteru OVA Series (Юми Фукудзава/2005 — 2010)
 Nogizaka Haruka no Himitsu Finale (Нанама Нанасиро/2012)
 Pani Poni Dash! OVA (Куруми Момосэ/2009)
 Sensei no Ojikan (Минако Томинага/2005)
 Shigofumi: Letters from the Departed (Фумика/2008)
 Strawberry 100% (Кодзуэ Мукай/2005)
 Sylvanian Families 1 — 3 (Сима Нэко/2007)
 TAKAMICHI SUMMER WORKS (Кана Уэда/2011)
 To Aru Kagaku no Railgun (Мии Конори/2010)
 Touhou Project SIDE STORY (Кинако/2007)
 Wandaba Style (Юри Фуюдэ/2003)
 Zettai Shougeki: Platonic Heart Battle 1 — 5 (Рю Гетурей/2009)

 Полнометражные аниме 
 Gunbuster vs. Diebuster: Aim For The Top! The GATTAI!! Movie (Командир, Первой Дивизии/2006)
 Maria-sama ga Miteru 3D (Юми Фукудзава/2008)
 Tengen Toppa Gurren Lagann: Gurren-hen (Кинон/2008)
 Tengen Toppa Gurren Lagann: Lagann-hen (Кинон/2009)
 Fate/stay night Unlimited Blade Works (Тосака Рин/2010)
 Maria-sama no Tashinami (Юми Фукудзава/2010)
 Hayate no Gotoku!! (Сакуя Айдзава/2011)
 Tansu Warashi (Таэ/2011)
 Xi AVANT (Аканэ/2011)
 Strike Witches (Хайдемари В. Шнауфер/2012)
 Toshokan Sensō: The Wings of Revolution (Мари Накадзава/2012)
 Magical Girl Lyrical Nanoha The MOVIE 2nd A’s (Хаятэ Ягами/2012)
 Hanakappa Hanasake! Pakkan Chō no kuni no daibōken (Тэрэ-тэрэ-бодзу/2013)
 Hanakappa That's Hanakappa Musical Pan to gohan, docchinano!? (Тэрэ-тэрэ-бодзу/2013)
 Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai (Рин Тосака/2017)
 Fate/stay night: Heaven's Feel (Part I. Presage Flower) (Рин Тосака /2017)
 Fate/stay night: Heaven's Feel (Part II. Lost Butterfly) (Рин Тосака /2019)

 ONA 
 Emiya-san Chi no Kyou no Gohan (Тосака Рин)
 Keitai Shoujo (Мия Гото)
 BRAVE10 (Идзанами)
 Maria-sama no Oshirase (Юми Фукудзава)
 Paperman (Палед Ирика)

 Игры 
2001
 Kidou Tenshi Angelic Layer for Game Boy Advance (Ринго Сэто)

2002
 Ever17 -the out of infinity- (Сара Мацунага)

2003
 Colorful High School (Мари Такамура)
 Ever17 -the out of infinity- Premium Edition (Сара Мацунага)
 Growlanser IV: Wayfarer of Time (Мел)
 Wandaba Style (Юри Фуюдэ)

2004
 Summon Night: Swordcraft Story 2 (Air Colthearts)

2005
 Best Student Council (Котоха Куцуги)
 Graduation: Next Graduation (Рейка Такасиро)
 Growlanser IV: Return (Мел)
 Keitai Shoujo (Мия Гото)
 Petopeto-san Desktop Accessory (Petoko (Хатоко Фудзимура))
 Realize: Panorama Luminary (Рин Инаба)
 Maria-sama ga Miteru Desktop Accessory (Юми Фукудзава)
 White Princess the second (Нацуми Урабэ)

2006
 CRYSTAL BOARDER (Лидия)
 Disgaea 2: Cursed Memories (Юкимару, Асаги)
 Enchanted Arms (Карин)
 FRAGMENTS BLUE (Момока Ядзава)
 Gakuen Alice: Kira Kira Memory Kiss (Микан Сакура)
 Kashimashi: Girl Meets Girl: Hajimete no Natsu Monogatari (Хадзуму Осараги)
 Keitai Shoujo (Мия Гото)
 MÄR: Klavier of oblivion (Flat A)
 Pinky:St KiraKira Music Hour (Хана)
 Tensyo Gakuen Gekkoroku (Рио Амакуса)
 Torikago no mukou gawa (Асука)
 Wrestle Angels: Survivor (Сатоми Кодзима, Эномото Ая)

2007
 Agarest: Generations of War (Эллис)
 ASH: Archaic Sealed Heat (Мэрити)
 Bakumatsu Renka: Hanayanagi Kenshi-den (Судзука Сакураба)
 Enchanted Arms (Карин)
 Fate/stay night [Realta Nua] (Тосака Рин)
 Fate/tiger colosseum (Тосака Рин)
 Hayate no Gotoku! Boku ga Romeo de Romeo ga Boku de (Сакуя Айдзава)
 Keitai Shōjo (Мия Гото)
 Mega Man Star Force 2 (Луна Сироганэ)
 Pinky:St KiraKira Music Night (Хана)
 Star Ocean: The First Departure (Эрис/Элис Джеранд)
 Sugarbunnies DS Dream Sweets Factory (София Чербург,Бучиуса)
 Summon Night Twin Age (Реха)
 Super Swing Golf PANGYA 2nd Shot (Эрика)
 Super Swing Golf PANGYA Magical Voice Club Set/Miracle Voice Club Set (Эрика)
 Tengen Toppa Gurren Lagann (Кинон Батика)

2008
 Agarest Senki: Re-appearance (Эллис)
 Busou Shinki Battle Rondo (Тигрис)
 BlazBlue: Calamity Trigger (Рейчел Алукард)
 D.C.II P.S. (Синобу Фудзибаяси)
 Disgaea 3: Absence of Justice (Юкимару)
 Fate/tiger colosseum upper (Тосака Рин, Калейдо Руби)
 Fate/Unlimited Codes (Тосака Рин)
 Hayate no Gotoku! Ojō-sama Produce Daisakusen Bokuiro ni Somare! (Сакуя Айдзава)
 Infinity Plus (Сара Мацунага)
 Infinite Undiscovery (Рока)
 Majin Tantei Nōgami Neuro: Battle da Yo! (Яко Кацураги)
 Majin Tantei Nōgami Neuro: Neuro to Yako no Bishoku Zanmai (Яко Кацураги)
 Nogizaka Haruka no Himitsu Cosplay, Hajime Mashita (Нанами Нанасиро)
 Rune Factory Frontier (Дзюни)
 Tears to Tiara: Kakan no Daichi (Расти)
 The season of L part 2 Invisible Memories (Харука Нараяма)
 Transpee (Голос Героя)
 Wrestle Angels: Survivor 2 (Сатоми Кодзима, Эномото Ая)

2009
 BlazBlue: Continuum Shift (Рейчел Алукард)
 Clear: Atarashii Kaze no Fuku Oka de (Юдзуру Кисаки)
 Disgaea 2: Dark Hero Days (Юкимару, Асаги)
 Disgaea 3: Raspberyl Chapter (Юкимару)
 Ever17 -the out of infinity- Premium Edition (Сара Мацунага)
 Fortune Summoners Deluxe (Сана Поанет)
 Halo 3: ODST (Сади Эндеша; Только в японской версии)
 Hayate no Gotoku! Nightmare Paradise (Сакуя Айдзава)
 Infinity Plus Portable (Сара Мацунага)
 Keitai Shoujo Solitaire -FreeCell- (Мия Гото)
 KILLZVALD: The Last Human (Тенбин Цукихито)
 Linebarrels of Iron (Сидзуна Эндо)
 Momoiro Taisen Pairon (Луна Ру Белл, Эллис)
 SEGA Network Taisen Mahjong MJ4 (Саки Миянага)
 Super Swing Golf PANGYA Exceed Voice Club Set/Chemical Voice Club Set (Эрика)
 Super Swing Golf PANGYA PORTABLE (Эрика)
 Taishō Baseball Girls: Otome-tachi no Seisun Nikki (Ноэ Кавасима)
 Tales of Graces (Паскаль)
 Tears to Tiara Anecdotes -The Secret of Avaron- (Расти)
 The season of L Double Pocket (Харука Нараяма)
 The Tower of Aion (Голос Героя)
 Zettai Shougeki: Platonic Heart (Рю Гетурей)

2010
 Ai Sp@ce (Рейму Хакурэй)
 Agarest Senki 2 (Эллис)
 Beatmania IIDX (Ироха Умегири)
 BlazBlue Battle×Battle (Рейчел Алукард)
 BlazBlue Portable (Рейчел Алукард)
 BlazBlue: Continuum Shift (Рейчел Алукард)
 BlazBlue: Continuum Shift II (Рейчел Алукард)
 Busou Shinki Battle Masters (Тигрис)
 Concerto Gate (Котодама Уэ но Амэ)
 D.C.I&II P.S.P. (Синобу Фудзибаяси)
 Fate/Extra (Тосака Рин)
 Hyperdimension Neptunia (Иф)
 Koi no iko (Ико)
 Magical Girl Lyrical Nanoha A’s PORTABLE: THE BATTLE OF ACES (Хаяте Ягами, Дарк Лоад)
 Nogizaka Haruka no Himitsu Dōjinshi, Hajime Mashita (Нанами Нанасиро)
 Paperman (Палед Ирика)
 Saki — Portable (Саки Миянага)
 Seijyaku ni Denki noko Playable Version!? (Идзумо Иваками)
 Tales of Graces f (Паскаль)
 Tears to Tiara Anecdotes -The Secret of Avaron- Portable (Расти)
 Tears to Tiara: Kakan no Daichi Portable (Расти)
 The Last Blade Outside: Akari to Nanatsu no Yodama (Акари Итидзё)
 Twinkle Crusaders GoGo! STARLIT BRAVE!! (Рин)
 Zangeki no REGINLEIV (Альвильда)

2011
 AQUAPAZZA -AQUAPLUS DREAM MATCH- (Расти)
 Atlantica (Sara)
 BlazBlue: Continuum Shift II PSP (Рейчел Алукард)
 BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND (Рейчел Алукард)
 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Алена)
 Concerto Gate Forte Special Certo Kuji 3rd (Котодама но Амэ)
 Disgaea 3 Return: Absence of Justice (Юкимару)
 Emblem Saga (Ассасин)
 Ever17 (Сара Мацунага)
 Gal*Gun (Мако Курода)
 Growlanser IV: Over Reloaded (Мел)
 Hyperdimension Neptunia Mk2 (Иф)
 Keitai Shōjo Renai Bucket (Мия Гото)
 LORD of VERMILION Re:2 (Март)
 Magical Girl Lyrical Nanoha A’s PORTABLE: THE GEARS OF DESTINY (Хаятэ Ягами, Дарк Лоад)
 MAPLUS Portable Navi 3 (Рин Тосака)
 Mobius Online (Сая Куребэйн, Girl: Unfussy 1, 2)
 Momoiro Taisen Pairon for NicoNico App (Луна Ру Белл, Эллис)
 Monster Hunter Frontier Online (VOICE TYPE27)
 Nendoroid Generation (Рин Тосака)
 Paperman Voice Band Pack (Палед Ирика)
 Queen’s Gate Spiral Chaos (Алиса Открывательница Врат)
 Seijyaku ni Denki noko (Идзумо Иваками)
 Shinigami to Shōjo (Саё Тоно)
 Shinobido2 — Sange - (Кисенка но Сидзуку)
 Shin Kamaitachi no Yoru (Миюки Умедзоно)
 To Aru Kagaku no Railgun(Мии Конори)
 Weiß Schwarz Portable (Рин Тосака, Хаятэ Ягами)

2012
 AQUAPAZZA -AQUAPLUS DREAM MATCH- (Расти)
 Atelier Ayesha (Марион Куинн)
 BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND (Рейчел Алукард)
 BLAZBLUE CHRONO PHANTASMA (Рейчел Алукард)
 Call of Duty: Black Ops II (Хлоэ Линч、Мисти)
 Call of Duty: Black Ops: Declassified (Хлоэ Линч、Мисти)
 Fate/stay night [Realta Nua] (Рин Тосака)
 Fate/Zero [Next Encounter] (Тосака Рин)
 Gal*Gun (Мако Курода)
 Gunslinger Stratos (Сидзунэ Риндо)
 Kami Jigen Game Neptune V (Иф)
 Magical Girl Lyrical Nanoha INNOCENT (Хаятэ Ягами)
 Mobakano (Канако Коноэ)
 Momoiro Taisen Pairon Voice Pack (Луна Ру Белл)
 Phantasy Star Online 2 (Пати, Филия)
 Tokitowa (Мобиус)

2013
 AKB0048 Galaxy Cinderella (Томочин)
 BLAZBLUE CLONE PHANTASMA (Рейчел Алукард)
 Fate/EXTRA CCC (Рин Тосака)
 Muv-Luv Alternative: Total Eclipse (Кадзуса Ямасиро)
 Seisyun hajimemashita (Алиса Нагумо)
 Seisyunhime
 Super Robot Wars UX (Сидзуна Эндо)
 Tales of Hearts R (Паскаль)
 To Aru Majutsu to Kagaku no Gun sō Katsugeki (Мии Конори)
 Zettai Shougeki: Platonic Heart (Рю Гетурей)

Ссылки 
 --K’s Laboratory-- Официальный сайт Каны
 Профиль сэйю на сайте I’m enterprise.
 Уэда, Кана на Seiyuu database
 
 
 

Певцы и певицы в жанре J-pop
Актрисы озвучивания Японии